Марио Корти:
 Корти, Марио (музыкант) (1882—1957) — итальянский скрипач.
 Корти, Марио (журналист) (род. 1945) — переводчик, сотрудник посольства Италии в Москве, издатель, в 1998—2003 годы и. о. директора и директор Русской службы «Радио Свобода».